McMullan ist der Familienname folgender Personen:

 Gordon McMullan, britischer Shakespeare-Gelehrter und Hochschullehrer für Englische Literatur
 Jackie McMullan (* 1955), nordirischer Hungerstreikender, Mitglied der IRA
 Jimmy McMullan (1895–1964), schottischer Fußballspieler
 Kylie McMullan (* 1988), schottische Fußballschiedsrichterassistentin, siehe Kylie Cockburn